SYP – codice valutario ISO 4217 della Lira siriana (o sterlina), valuta della Siria